Lezo ist

 der Name eines spanischen Admirals, siehe Blas de Lezo
 der Name einer Stadtgemeinde in der Provinz Aklan, Philippinen, siehe Lezo (Aklan)
 der Name einer Gemeinde in der Provinz Gipuzkoa, Spanien, siehe Lezo (Baskenland)